Název Tmavá má více významů:

vrchol
 Tmavá (Velká Fatra) (1219 m n. m.) – vrchol na Slovensku v pohoří Velká Fatra

vodní tok
 Tmavá (přítok Nitry) – levostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Prievidza
 Tmavá (přítok Vydrova) – levostranný přítok Vydrova na Slovensku v okrese Brezno